Tanzbär bezeichnet:
 Tanzbär, zur Unterhaltung vorgeführter dressierter Bär
 Tanzbär (Band), ehemalige Folkband aus Mannheim
 Tanzbär (Musikautomat), ein mechanischer Musikautomat
 1922 eingeführte Haribo-Gummibären
 im übertragenen Sinn ein Mensch, der „nach der Pfeife“ eines anderen Menschen „tanzt“
Siehe auch:
 Tanzi-Bäri-Polka